austro-ugarska ratna mornarica
austro-ugarska trgovačka mornarica